Христиан Леопольд фон Бух (; 1774—1853) — немецкий геолог.

Член Прусской академии наук (1806), иностранный член Лондонского королевского общества (1828), Парижской академии наук (1840; корреспондент с 1815), иностранный почётный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1832).

Биография 
Бух был родом из старого дворянского рода из Укермарка. Он учился вместе с Александром фон Гумбольдтом в горной академии Фрайберга у Абраама Готлоба Вернера, основателя геологии в Германии. Как ученик Вернера он был первоначально приверженцем нептунизма, позднее, однако, поменял своё представление и стал плутонистом. Бух объехал далёкие части Европы и считается одним из первых полевых геологов.

Сначала он изучал феномен вулканизма, позже он обратился к исследованию окаменелостей. Он ввёл понятие руководящие ископаемые и считается одним из основателей стратиграфии. Его опубликованное в 1839 году научное определение системы горных пород юрского периода считается одной из его самых значительных заслуг. В 1826 году он опубликовал первую полную геологическую карту Германии. Его геологическое описание долины Caldera de Taburiente на острове Пальма архипелага Канарских островах ввело понятие кальдера как провалившаяся вершина вулкана в геологии.

Геодинамическая теория образования гор 
Изучение Канарских островов привело Буха к предложению гипотезы образования горного рельефа Земли. Кальдеры вулканов исследователь считал элементом рельефа, который образовался «в результате поднятия» локальных участков земной поверхности под действием эндогенных процессов. Часто встречающийся в вулканических районах рельеф, когда в обширной кальдере находится кратер вулкана, Бух обосновывал следующим образом: кальдера — это «кратер или долина поднятия», вулканический конус внутри кальдеры — это «конус извержения». Таким образом, исследователь не относил кальдеры по генезису к элементу рельефа, созданного первоначально вулканическими процессами и получившими затем внешний облик в результате обрушения вулканического конуса.

Гипотеза Буха получила у современников широкую известность; геологи и географы разделились на сторонников и противников взглядов авторитетного немецкого геолога на проблему процессов вулканизма и горообразования.

Александр фон Гумбольд сочувственно отнёсся к новой теории, а швейцарский геолог Бернгард Штудер стал энергично пропагандировать взгляды Буха в Европе.

В российских научных кругах сторонником этой «гипотезы горообразования» был геолог и географ
Григорий Щуровский. Военный геодезист и географ Юзеф Ходзько на основе «теории Буха» предложил в 1864 собственную гипотезу образования гор Кавказа.

В научном мире развернулась широкая дискуссия. Оппоненты Буха очень скоро указали на его ошибку в вопросе происхождения кальдер, указав на то, что слоистое геологическое строение явно указывает на их вулканическое, а не «динамическое» происхождение. Однако, довольно долгое время — вплоть до 80-х годов 19 столетия — часть научного сообщества продолжала разделять взгляды Буха.

Одним из замечательных следствий этой ошибочной теории было то, что наряду с другими немногочисленными исследователями Леопольд Бух смело указал на вероятность происхождения рельефа в результате динамических горообразовательных процессов, что очень оживило теоретические дискуссии и стимулировало полевые геологические и геоморфологические исследования в этом направлении.

Портрет в глазах современника 
Александр фон Гумбольд приехал в Зальцбург, где встретил Леопольда, его бывшего университетского товарища. «Встреча с ним была несказанной радостью, — писал Гумбольдт Фрайеслеблану, — это удивительный, неподражаемый, гениальный человек, которому удается делать массу тонких научных наблюдений. Своими повадками он, правда, производит впечатление чудака, свалившегося с луны… Я пытался выводить его на люди, но ничего путного из этого не получалось. Придя в гости, он обычно нацеплял на нос очки, забивался в дальний угол и начинал пристально изучать трещинки на глазурованных плитакх печи — это его любимое занятие, или же, крадучись вдоль стен, как ёж, принимался внимательно разглядывать подоконники и карнизы. Человек он невероятно интересный и приятный — настоящий кладезь знаний, из которых я тоже надеюсь извлечь немало пользы».

Награды 
31 мая 1842 года фон Буху и другим был впервые вручен орден «Pour le Mérite за науку и искусство».

В том же году удостоен Медали Волластона — высшей награды Геологического общества Лондона.

Память 
В честь Леопольда фон Буха были названы:
 Бух (лунный кратер)
 Улицы в разных городах
 Виды растений, например, Lavandula buchii с Канарских островов.

Российский геолог и географ XIX века Григорий Щуровский в 1862 посвятил немецкому коллеге и современнику обстоятельную статью «Леопольд фон Бух».

Библиография 
Автор более 30 научных трудов, среди них:
 Buch L. Versuch einer mineralogischen Beschreibung von Landeck. Breslau: Hirschberg und Lissa, 1797. 52 S.
 Buch L. Physicalische Beschreibung der Canarischen Inseln. Berlin: Akad. Wis. Berlin, 1825. 407 S.
 Buch L. Über den Jura in Deutschland // Abh. phyisic. Kl. k. Preußischen Akad. Wis. 1837. S. 48-135. Idem. Berlin: Akad. wis., 1839. 87 S.
 Buch L. Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russland. Berlin: G. Reimer, 1840. 128 S.; Перевод Д.И Соколов. Бух Л. О горных формациях России // Горный журнал. 1840. Ч. 4. № 11. С. 154—203.
 Buch L. Über Granit und Gneuss vorzüglich in Hinsicht der äusseren Form, mit welcher diese Gebirgsarten auf der Erdfläche erscheinen // Abh. phyisic. Kl. k. Preußischen Akad. Wis. 1842. S. 57-77; перевод. Бух Л. О граните и гнейсе, преимущественно относительно формы, свойственной этим породам на поверхности Земли // Горный журнал. 1851. Кн. 2. С. 169—208.
 Buch L. Gedächtnis-Rede gehalten am 6. April 1853 in der Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft von dem stellvertretenden Vorsitzenden. Berlin, 1853. 11 S.

Примечания

Литература 
 Lothar Riedel. Journal einer Reise nach Seiffen im obern Erzgebirge // Sächsische Heimatblätter. Heft 6. 1986. S. 258—261 (auszugsweise Wiedergabe eines Exkursionsberichtes von Leopold von Buch aus dem Jahr 1792).

Ссылки 
 Биография и библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.

Геологи Германии
Палеонтологи Германии
Вулканологи по алфавиту
Вулканологи Германии
Вулканологи XIX века
Бух
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Шведской королевской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук